Amerikaans actrice, zie Roseanne Barr
 Amerikaanse televisieserie, zie Roseanne (televisieserie)